Lund, även Lundh, är ett vanligt danskt, norskt och svenskt efternamn. Lund har varit ett vanligt soldatnamn i Sverige. I Sverige fanns det den 31 december 2019 7 943 personer med efternamnet Lund och 2 583 med efternamnet Lundh, tillsammans 10 526 personer. Med bägge stavningarna har det plats nummer 74 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. 

Den 31 december 2012 var det totalt 17 333 personer i Danmark och 11 537 personer i Norge med dessa efternamn.

Personer med efternamnet Lund eller Lundh

A
 Aksel Lund Svindal (född 1982), norsk alpin skidåkare
 Alexander Lundh (född 1986), roadracingförare
 Alf Lund (1851–1918), norsk militär och ingenjör
 Alice Lund (1900–1991), textilkonstnär och företagare
 Alma Lund (1854–1932), finländsk operasångerska
 Anders Lund (född 1985), dansk tävlingscyklist
 Anders Lund Lorange (1847–1888), norsk arkeolog
 Anita Stjernlöf-Lund (född 1943), författare
 Ann-Marie Lund (1917–2003), redaktör av uppslagsböcker
 Anna Dorothea Lund (död 1759), dansk skådespelare
 Arwid Lund (född 1968), författare
 Axel Lund (1839–1925), skolman och politiker
 Axel Lund (arkitekt) (1919–1997)

B
 Balzar Lund (1700-talet), svensk präst och psalmförfattare
 Bernt Lund (1812–1885), norsk ingenjör och landskapsmålare
 Bjarne Lund (1858–1894), norsk operasångare och teaterdirektör
 Bodil Jerslev Lund (1919–2005), dansk kemist, professor
 Børge Lund (född 1979), norsk handbollsspelare
 Børge Lund (serieskapare) (född 1973), norsk serieskapare
 Börje Lund (omkring 1764–1816), svensk-dansk konstnär och teaterdekoratör

C
 Cajsa S. Lund (född 1940), musikarkeolog
 Carl Lund (präst) (1710–1755), präst i Gällivare
 Carl Lund (teaterledare) (1859–1893), skådespelare
 Carl Wesenberg-Lund (1867–1955), dansk zoolog
 Carl-Eddie Lund (1921–2015), arkitekt
 Carl Fredrik Lund (1716–1776), borgmästare
 Carl Johan Lund (1831–1914), orgelbyggare
 Christer Lundh, flera personer
 Christer Lundh (ekonomisk historiker) (född 1952), professor
 Christer Lundh (låtskrivare) (född 1954), kompositör och textförfattare
 Christer Lundh (sångare) (född 1945), vissångare och visforskare
 Christian Lund (1943–2007), regissör och teaterchef

D
 David Lund, flera personer
 David Lund (biskop) (1657–1729), finländsk biskop
 David Lund (psykolog) (1885–1924)

E
 Edgar Lund (1903–1943), bibliograf och bokförläggare
 Edla Lund (1866–1952), operettsångerska
 Elin Lundh (1890–1966), teckningslärare och målare
 Emanuel Lundh (1896–1982), svensk präst
 Emil Lund (1850–1942), svenskamerikansk präst och författare
 Emil Ferdinand Svitzer Lund (1858–1928), dansk konsthistoriker
 Emma Lundh (född 1989), fotbollsspelare
 Endre Lund Eriksen (född 1977), norsk författare
Erik Lundh; flera personer
 Eric Lund (1852–1933), missionär och författare
 Erik Lund (född 1988), fotbollsspelare
 Erik Lund (arkitekt) (1890–1964), arkitekt
 Erik Lundh (journalist) (1879–1944), journalist och författare
 Erik Lundh (landshövding) (1895–1967), bankdirektör, jägmästäre, ämbetsman
 Erik Lundh (operasångare) (född 1987), operasångare
 Eva Lund (född 1971), curlingspelare

F
 Fin Lund (1884–1961), dansk diplomat och finansman
 Flemming Lund (född 1952), dansk fotbollsspelare
 Frederik Christian Lund (1826–1901), dansk målare
 Frederik Macody Lund (1863–1943), norsk historiker och arkitekturteoretiker
 Fredrik Lundh Sammeli (född 1977), politiker, socialdemokrat
 Fredrik Stang Lund (1859–1922), norsk jurist och politiker

G
 Gregers Fougner Lundh (1786–1836), militär och historiker
 Gun Lund (född 1943), dansare och koreograf
 Gunnar Lund, flera personer
 Gunnar Lund (född 1947), diplomat och politiker
 Gunnar Lundh (1898–1960), fotograf
 Gunnar Lundh (konstnär) (1882–1950)
 Gustav Budde-Lund (1846–1911), dansk zoolog
 Gustave Lund (född 1968), kompositör, musiker, författare och skådespelare

H
 Hansine Lund (1817–efter 1861), dansk-norsk skådespelare
 Hedevig Lund (1824–1888), norsk målare
 Helge Lund (född 1962), norsk företagsledare
 Henning Lund (1889–1962), elektroingenjör
 Henrik Lund, flera personer
 Henrik Lund (författare) (1875–1948), grönländsk författare
 Henrik Lund (konstnär) (1879–1935), norsk konstnär
 Henrik Theodor Lundh (1812–1896), målare
 Henrik L'Abée-Lund (född 1986), norsk skidskytt
 Herbert Lundh (1901–1988), pedagog, historiker och kommunalpolitiker
 Hilda Lund (1840–1911), balettdansare

I
 Isabella Lund, sexarbetare och debattör

J
 Jacob Johannes Lund (1725–1798), dansk präst och psalmförfattare
 Jens Lund (1873–1946), dansk skulptör
 Johan Lund (1800–1859), orgelbyggare
 Johan Lund (kyrkomålare) (1700-talet)
 Johan Lund Olsen (född 1958), grönländsk politiker
 Johan Ludvig Lund (1777–1867), dansk målare
 John Lund(1842–1913), norsk politiker, venstreman
 John Lund (skådespelare) (1911–1992), amerikansk skådespelare
 Jonas Lundh (född 1965), musikkonstnär
Josef Lund, flera personer
 Josef Lund (konstnär) (1898–1969), konstnär
 Josef Lund (politiker) (1864–1932), skräddare och kommunalpolitiker
 Jørn Lund (född 1946), dansk språkman
 Jørn Lund (cyklist) (född 1944), dansk tävlingscyklist

K
 Karl Lund (1888–1942), finländsk gymnast
 Karl Lundh (1924–1967), friidrottare
 Kjell Lund (1927–2013), norsk arkitekt och visdiktare
 Klas Lund (född 1968), nationalsocialist
 Kristine Lund (1852–1948), dansk fotograf

L
 Lars August Lundh (1838–1916), kompositör och organist
 Lars-Gunnar Lundh, lagman Västmanlands tingsrätt
 Lasse Lundh (1934–1981), målare
 Lene Lund Nielsen (född 1979), dansk handbollsspelare
 Lennart Lundh (1928–1997), skådespelare
 Lilly Larson Lund (1902–1992), norsk skådespelare
 Lina Lundh (född 1979), författare
 Linda Röske-Lund (1836–1895), operasångerska
 Linnéa Lund (1892–?), lärare, konsthantverkare och målare
 Lisbet Lund (född 1932), finländsk konstnär
 Gustaf Adolf "Lucke" Lund (1861–1915), skådespelare och operettsångare

M
 Macody Lund, egentligen Frederik Macody Lund (1863–1943), norsk historiker och arkitekturteoretiker
 Magnus Lund (1831–1902), järnkramhandlare och politiker
 Magnus Johan Lundh (aktiv 1768), ämbetsman
 Maria Lund (född 1983), finländsk sångerska
 Marik Vos-Lundh (1923–1994), scenograf och kostymtecknare
 Marita Skammelsrud Lund (född 1989), norsk fotbollsspelare
 Marléne Lund Kopparklint (född 1973), politiker och författare, moderat
 Michael Lundh (född 1958), författare, debattör, tidigare polis
 Mikkel Lund (född 1979), dansk orienterare

N
 Nanna Lundh-Eriksson (1878–1977), författare
 Nicolai Lund (1814–1847), norsk botaniker
 Nils Wilhelm Lundh (1879–1953), författare

O
 Ole Lund Kirkegaard (1940–1979), dansk barnboksförfattare och tecknare
 Ole Wilhelm Lund (1848–1915), norsk officer och ingenjör
 Olof Lund (1930–2016), ingenjör och företagsledare
 Olof Lundh (född 1966), sportjournalist

P
 Patrik Lundh (född 1988), ishockeyspelare
 Paul Lundh (1890–1967), författare
 Pehr Lund (1785–1845), orgelbyggare
 Pehr af Lund (1736–1806), militär och skriftställare
 Per Berg Lund (1878–1954), norsk jurist och politiker
 Peter P Lundh (1865–1943), fotograf
 Peter Wilhelm Lund (1801–1880), dansk zoolog och paleontolog
 Petra Lundh (född 1964), jurist, riksåklagare
 Pär Lund (född 1972), pianist och kompositör

R
 Ragnar Lund (1900–1992), folkrörelseman
 Regina Lund (född 1967), skådespelare, sångare, låtskrivare, poet
 Reidar Lund (1897–1978), norsk fotograf och regissör
 Richard Lund (1885–1960), skådespelare

S
 Sara Lund (född 1949), marknadschef, komiker, transvestit
 Signe Lund-Aspenström (1922–2015), bildkonstnär och tecknare
 Sigrid Lund (1907–1970), målare, tecknare och filosofie magister
 Sigrid Helliesen Lund (1892–1987), norsk fredsaktivist och feminist
 Sigurd Harald Lund (1823–1906), dansk balettdansare
 Sonja Lund (född 1942), dansare och skådespelare
 Staffan Lundh (född 1963), ishockeyspelare
 Stephan Lundh (född 1959), ishockeytränare
 Stephan Lundh (konstnär) (1927–2015)
 Svante Lundh (aktiv 1931), sångtextförfattare
 Stig-Åke Lund (född 1932), konstnär, guld- och silversmed
 Sven Lundh (1925–2015), entreprenör
 Sven Erik Lund (1933–2008), målare
 Synnøve Macody Lund (född 1976), norsk skådespelare
 Søren Andreas Lund (1857–1936), norsk ingenjör

T
 Tamara Lund (1941–2005), finländsk operasångerska
 Theodor Lundh (1812–1896), konstnär, fotograf och museiman
 Thomas Lund (aktiv på 1990-talet), dansk badmintonspelare
 Thorleif Lund (1880–1956), norsk skådespelare
 Toke Lund Christiansen (född 1947), dansk flöjtist och dirigent
 Thure Erik Lund (född 1959), norsk romanförfattare och essäist
 Tom Lund (född 1950), norsk fotbollsspelare
 Tommy Lundh (född 1948), fotbollsspelare
 Tor Lund (1888–1972), norsk gymnast
 Torben Lund (född 1950), dansk programledare och politiker
 Torbjörn Lundh (född 1965), matematiker
 Tore Lund (född 1960), journalist
 Troels Troels-Lund (1840–1921), dansk historiker och författare
 Trygve Lund Guttormsen (1933–2012), norsk-samisk bildkonstnär och lokalpolitiker

U
 Unni Lund (1914–2007), norsk målare

V
 Valdus Lund (1895–1962), fotbollsspelare
 Vera Lund (1910–1986), skådespelare och sångare
 Vilhelm Lund (1900–1982) norsk skådespelare

W
 Wiggo Lund (1920–2010), advokat

Y 
 Yngve Lund (1924–2017), tävlingscyklist

Z
 Zoë Tamerlis Lund (1962–1999), amerikansk musiker, skådespelare, fotomodell och politisk aktivist

Se även
 Lund (staden)

Källor

Danska efternamn
Svenska efternamn
Norska efternamn
Soldatnamn